Helsingborgs Idrottsförening is een Zweedse voetbalclub uit Helsingborg. De club werd op 4 juni 1907 opgericht na een fusie tussen Svea Helsingborg en Svithiod Helsingborg. Aartsrivaal van de rood-blauwen is het tevens in Skåne gelegen Malmö FF.

Geschiedenis
In de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw beleefde Helsingborgs IF hoogtijdagen. In 1928/29 won het voor de eerste keer de landstitel en het was in 1941 de eerste Zweedse club die de dubbel pakte. In 1968 degradeerde HIF voor het eerst naar de tweede klasse, pas in 1992 werd weer promotie bereikt.

Op 10 november 2014 stelde de club oud-speler en -international Henrik Larsson als trainer-coach, als opvolger van Roar Hansen. Hij kwam over van Falkenbergs FF. Larsson kreeg bij Helsingborg onder anderen te maken met zijn zoon Jordan Larsson, die daar sinds juli speelde. Als trainer hield Larsson het twee seizoenen vol bij de club. In het seizoen 2016 degradeerde Helsingborg, waarna hij werd opgevolgd door Per-Ola Ljung. Na twee seizoenen in de Superettan promoveerde het opnieuw naar de Allsvenskan.

In totaal werd Helsingborgs IF zes keer landskampioen, voor het laatst in 2011.

Erelijst 
Landskampioen (5x) 
1933, 1934, 1941, 1999, 2011
Allsvenskan (2x) 
1929, 1930
Beker van Zweden (5x) 
Winnaar: 1941, 1998, 2006, 2010, 2011
Finalist: 1950, 1994, 2014
Supercupen 
Winnaar: 2011
Finalist: 2007

Eindklasseringen

|}

Namen Niveau 2:  1926-1986 Division 2; 1987-1999 Division 1. 
Namen Niveau 3:  tot 1987 Division 3; 1987-2005 Division 2; 2006-2019 Division 1.

{| class="wikitable" style="line-height: 1.0; text-align: center;"
|-
! Seizoen
! width=5%|№
! width=5%|Clubs !! Divisie !! Duels !! Winst !! Gelijk !! Verlies !!  !!  !! Doelsaldo !! Punten !!  
|-
| 1993 || 9 || 14 || Allsvenskan || 26 || 10 || 6 || 10 || 43 || 46 || –3 || 36 || 10.081
|- 
| 1994 || 9 || 14 || Allsvenskan || 26 || 9 || 5 || 12 || 30 || 46 || –16 || 32 || 8.337
|- 
| 1995 || 2 || 14 || Allsvenskan || 26 || 12 || 6 || 8 || 42 || 36 || +6 || 42 || 10.940
|- 
| 1996 || 3 || 14 || Allsvenskan || 26 || 13 || 5 || 8 || 39 || 26 || +13 || 44 || 9.671
|- 
| 1997 || 6 || 14 || Allsvenskan || 26 || 10 || 11 || 5 || 40 || 28 || +12 || 41 || 9.159
|- 
| 1998 || 2 || 14 || Allsvenskan || 26 || 12 || 8 || 6 || 43 || 28 || +15 || 44 || 9.067
|- 
| 1999 ||bgcolor="#FFD700"|  || 14 || Allsvenskan || 26 || 17 || 3 || 6 || 44 || 24 || +20 || 54 || 10.583
|-
| 2000 || 2 || 14 || Allsvenskan || 26 || 14 || 4 || 8 || 51 || 30 || +21 || 46 || 9.415
|-
| 2001 || 5 || 14 || Allsvenskan || 26 || 11 || 9 || 6 || 47 || 29 || +18 || 42 || 10.773
|-
| 2002 || 4 || 14 || Allsvenskan || 26 || 10 || 8 || 8 || 38 || 38 || 0 || 38 || 10.439
|-
| 2003 || 6 || 14 || Allsvenskan || 26 || 11 || 5 || 10 || 35 || 36 || –1 || 38 || 10.235
|-
| 2004 || 10 || 14 || Allsvenskan || 26 || 7 || 9 || 10 || 41 || 33 || +8 || 30 || 10.169
|-
| 2005 || 6 || 14 || Allsvenskan || 26 || 12 || 3 || 11 || 32 || 38 || –6 || 39 || 11.466
|-
| 2006 || 4 || 14 || Allsvenskan || 26 || 11 || 9 || 6 || 44 || 34 || +10 || 42 || 12.415
|-
| 2007 || 8 || 14 || Allsvenskan || 26 || 9 || 8 || 9 || 49 || 37 || +12 || 35 || 12.000
|-
| 2008 || 4 || 16 || Allsvenskan || 30 || 16 || 6 || 8 || 54 || 41 || +13 || 54 || 10.497
|-
| 2009 || 8 || 16 || Allsvenskan || 30 || 13 || 4 || 13 || 39 || 39 || 0 || 43 || 9.470
|-
| 2010 || 2 || 16 || Allsvenskan || 30 || 20 || 5 || 5 || 49 || 26 || +23 || 65 || 10.543
|- 
| 2011 ||bgcolor="#FFD700"|  || 16 || Allsvenskan || 30 || 18 || 9 || 3 || 55 || 27 || +28 || 63 || 11.203
|-
| 2012 || 6 || 16 || Allsvenskan || 30 || 13 || 11 || 6 || 52 || 33 || +19 || 50 || 9.384
|-
| 2013 || 5 || 16 || Allsvenskan || 30 || 14 || 7 || 9 || 61 || 41 || +20 || 49 || 10.284
|-
| 2014 || 9 || 16 || Allsvenskan || 30 || 10 || 9 || 11 || 41 || 44 || –3 || 39 || 8.344
|-
| 2015 || 8 || 16 || Allsvenskan || 30 || 11 || 4 || 15 || 43 || 45 || –2 || 37 || 8.138
|-
| 2016 || bgcolor="#FA8072"|14 || 16 || Allsvenskan || 30 || 8 || 5 || 17 || 34 || 52 || –18 || 29 || 7.377
|-
| 2017 || 7 || 16 || Superettan || 30 || 11 || 12 || 7 || 40 || 41 || –1 || 45 || 6.758
|-
| 2018 || bgcolor="#00FF00"|1 || 16 || Superettan || 30 || 18 || 9 || 3 || 59 || 30 || +29 || 63 || 8.013
|-
| 2019 || 10 || 16 || Allsvenskan || 30 || 8 || 6 || 16 || 29 || 49 || –20 || 30 || 8.525
|-
| 2020 ||bgcolor="FA8072"| 15 || 16 || Allsvenskan || 30 || 5 || 11 || 14 || 33 || 48 || –15 || 26 || 
|-
| 2021 ||bgcolor="#00FF00"| 3 || 16 || Superettan || 30 || 13 || 9 || 8 || 47 || 29 || +18 || 48 ||
|-
| 2022 ||  || 16 || Allsvenskan || || || || || || || ||  || 
|}

 Helsingborgs IF in Europa 

Helsingborgs IF speelt sinds 1996 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:Champions League (2x)
2000/01, 2012/13
Europa League (3x)
2009/10, 2011/12, 2012/13Europacup II (1x)
1998/99
UEFA Cup (5x)
1996/97, 1997/98, 1999/00, 2001/02, 2007/08Intertoto Cup (1x)
2002

Bekende (oud-)spelers

Internationals
De navolgende voetballers kwamen als speler van Helsingborgs IF uit voor een vertegenwoordigend Europees A-elftal. Tot op heden is Karl-Oskar Svensson degene met de meeste interlands achter zijn naam. Hij kwam als speler van Helsingborgs IF in totaal 73 keer uit voor het Zweedse nationale elftal.

Bekende (oud-)trainers
  Stuart Baxter

Externe link 
 Website Helsingborgs IF